Esistono due comuni francesi con questo nome

Remicourt – Marna
Remicourt – Vosgi
C'è anche un comune belga che lo porta:
Remicourt (Belgio), nella provincia di Liegi